Андре́й Ефи́мов:
 Ефимов, Андрей Иванович (Андрей Ефи; род. 1960) — российский художник, поэт и сценарист.
 Ефимов, Андрей Илларионович (1905—1984) — Герой Советского Союза.
 Ефимов, Андрей Михайлович (род. 1960) — режиссёр, драматург и актёр, композитор, сценарист.
 Ефимов, Андрей Михайлович (род. 1960) — заслуженный тренер России по плаванию.
 Ефимов, Андрей Семёнович (1928—2017) — советский эндокринолог, академик РАН.